Il singolare del torneo di tennis Colombia Open 1994, facente parte dell'ATP Tour, ha avuto come vincitore Nicolás Pereira che ha battuto in finale Mauricio Hadad 6-3, 3-6, 6-4.

Teste di serie 

 Carlos Costa (primo turno)
 Jaime Yzaga (primo turno)
 Andrej Česnokov (secondo turno)
 Aaron Krickstein (secondo turno)

 Karel Nováček (semifinali)
 Mauricio Hadad (finale)
 Bryan Shelton (secondo turno)
 Fernando Meligeni (quarti di finale)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Colombia Open 1994
ATP Tour 1994